Tschiladse ist der Familienname folgender Personen:

 Otar Tschiladse (1933–2009), georgischer Schriftsteller
 Tamas Tschiladse (1931–2018), georgischer Schriftsteller